Черное воскресение — многозначный термин.

 «Чёрное воскресенье» — эпизод во время Пыльного котла в прериях США и Канады.
 «Чёрное воскресенье» — одно из прокатных названий итальянского фильма «Маска Сатаны» 1960 года.
  — роман Томаса Харриса, вышедший в 1975 году.
 «» — экранизация романа, вышедшая в 1977 году.
 «Чёрное воскресенье» — так в СМИ называют Гран-при Сан-Марино 1994 года Формулы-1, в котором погиб Айртон Сенна. В целом данный этап чемпионата мира, отметившийся и другими человеческими жертвами, называют «Чёрный уик-энд».

См. также 
 Кровавое воскресенье
 Мрачное воскресенье